Будянська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Будянська сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район
 Будянська сільська рада — Чернігівська область, Корюківський район